La maladie de Sachs è un film del 1999 diretto da Michel Deville.

Trama

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici
Film diretti da Michel Deville